Cuoduo kan syfta på följande platser:

Kina 

 Cuoduo (socken i Kina, lat 30,47, long 92,55), Tibet, 
 Cuoduo (socken i Kina, lat 30,07, long 94,03), Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar